Eolus kan syfta på:
Eolus – äldre svensk namnform för vindguden inom grekisk mytologi, se Aiolos 
Eolusvind – ett svenskt företag inom vindkraftsindustrin